Палец Мортона — особенность строения стопы, при котором второй палец длиннее первого (сокращённая первая плюсневая кость стопы по отношению ко второй плюсневой кости).

Анатомия 

У большинства людей строение костей пальцев ног таково, что они расположены по убывающей относительно большого пальца. Однако есть люди, у которых второй палец длиннее первого (большого). Такой палец получил название «палец Мортона» по имени американского хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона (1884—1960), который первым описал это явление. 

В специализированной литературе явление обычно описывается как расстройство, однако это достаточно распространённое строение, оно встречается примерно у  и чаще всего не вызывает никаких неудобств. Тем не менее такое строение стопы может провоцировать появление мозолей и дискомфорт у основания второго пальца ноги, связанные с особенностями распределения массы тела при ходьбе. Также ношение обуви, крой которой не предусматривает такую особенность стопы, может вызвать искривление ногтя.

Данное понятие иногда путают с невромой Мортона, термином, введенным другим врачом-однофамильцем — Томасом Джорджем Мортоном (1835—1903) и касающимся болевого синдрома, вызванного невромой между третьим и четвертым пальцами стопы.

В культуре 

Древние греки и римляне считали именно такой вариант ноги правильным, что отражали в своих скульптурах. Поэтому стопу с пальцем Мортона ещё называют греческой стопой, в противоположность египетской, каждый палец которой короче предыдущего.

У многих персонажей итальянцев Боттичелли (1445—1510) и Микеланджело (1475—1564) второй палец стопы длиннее первого. Видимая стопа американской Статуи Свободы (1886) тоже имеет палец Мортона.

См. также 
 Мортон

Примечания

Ссылки 
 Morton’s syndrome (Dudley Joy Morton) 
 Длинный второй палец
 Что ваши пальцы могут рассказать о вас и о вашем здоровье?

Анатомия человека
Стопа
Пальцы